Гребо ()— молодёжная субкультура 1980-х — начала 1990-х годов, возникшая в Великобритании и обычно ассоциирующаяся с инди-рок-группами Центральной Англии — такими, как Pop Will Eat Itself (песни: «Oh Grebo I Think I Love You», «Grebo Guru»), Carter USM, Gaye Bykers on Acid. В числе «крёстных отцов» гребо упоминались также The Bomb Party из Лестера. В большинстве своём эти группы играли альтернативный рок с элементами панка, хип-хопа, электроники и всевозможных поп-влияний (исключение составляли Zodiac Mindwarp & the Love Reaction и The Levellers, тяготевшие (соответственно) к хеви-метал, и фолк-панку). Основные визуальные атрибуты гребо-стиля — дреды (в сочетании с выбритыми участками головы), мешковатая одежда (с элементами армейского стиля) и шляпы необычных фасонов и форм.

Создателями термина гребо (сокращение от  — жирная сволочь) считаются Pop Will Eat Itself; если верить лидеру группы Клинту Мэнселлу, именно так («…жирная сволочь») обратился к нему некто в кинотеатре, когда попросил подвинуться. Между тем, родственный термин greebo (встречающийся в романах Терри Пратчетта) существует с 60-х годов: так называла себя группировка британских рокеров-мотоциклистов.

Ведущие гребо-группы 
 Pop Will Eat Itself
 Ned’s Atomic Dustbin
 Carter the Unstoppable Sex Machine
 The Wonder Stuff
 Jesus Jones
 Crazyhead
 The Bomb Party
 Scum Pups
 Gaye Bykers on Acid
 Zodiac Mindwarp & the Love Reaction
 The Levellers

Примечания

Ссылки 
 Melody Maker. Mick Mercer. «GREBO!», 1987

Г
Музыкальные субкультуры